Achselkopf kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Axljoch Berg, berg, Tyrolen, Politischer Bezirk Reutte, 
 Achselkopf (berg i Österrike), Tyrolen, Innsbruck Stadt, 

Robotskapade Österrikeförgreningar